Gminy w USA:
 Pemiscot (ang. Pemiscot Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pemiscot
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pemiscot (ang. Pemiscot County) – w stanie Missouri